Ilmanen ist der Familienname folgender Personen:

 Sakari Ilmanen (1880–1968), finnischer Eiskunstläufer
 Tiia Ilmanen (* 1990), finnische Schauspielerin